Dans le domaine du jeu vidéo, un ladder est un tournoi étalé sur une période plus ou moins longue.
 The Ladder, album du groupe Yes
 The Ladder, publié dès 1956, était le premier magazine lesbien des États-Unis.

Voir aussi

Articles connexes 
 Ladder match
 Ladder diagram
 Langage Ladder